Earthbound (album), een album van de Britse progressieve rockgroep King Crimson.
EarthBound, een computerspel uit 1994
Earthbound (2012), Ierse film uit 2012